

Geografia 
 But – fiume immissario del Tagliamento (Italia)

Sigle 
 British United Traction – divisione di Leyland Motors Ltd

Codici 
 BUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Burtonwood (Regno Unito)
 but – codice ISO 639-3 della lingua bungain

Altri progetti